Coppa Intercontinentale 2017 – torneo di hockey su pista
 Coppa Intercontinentale 2017 – torneo di pallacanestro